49987 Bonata
 Bonata, tipo di Fauna di Ediacara